Velika nagrada Evrope 1994 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 16. oktobra 1994 na dirkališču Circuito Permanente de Jerez v Jerezu. Zmagal je Michael Schumacher, drugo mesto je osvojil Damon Hill, tretje pa Mika Häkkinen. Schumacher je osvojil tako najboljši štartni položaj, kot tudi postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
Michael Schumacher se je po dveh dirkah kazni vrnil v moštvu Benetton, zdaj je imel le še eno točko prednosti v dirkaškem prvenstvu pred Damon Hillom, ki je v tem času dvakrat zmagal. Nigel Mansell se je vrnil v Williams, kjer je zamenjal Davida Coultharda. Tom Walkinshaw je odkupil pogodbo Johnnyja Herberta z Lotusom in Herbert je v Ligieru zamenjal Érica Bernarda, ki se je preselil v Lotus. Hideki Noda je postal drugi dirkač moštva Larrousse, Domenico Schiattarella pa se je preselil k Simteku.

Kvalifikacije 
Schumacher je osvojil najboljši štartni položaj pred Hillom, tretje mesto pa je osvojil Mansell. Do desetega mesta pa so se zvrstili še Heinz-Harald Frentzen, Rubens Barrichello, Gerhard Berger, Johnny Herbert, Gianni Morbidelli, Mika Häkkinen in Eddie Irvine.

Dirka 
Na štartu je povedel Hill pred Schumacherjem, Mansell pa je padel močno nazaj. Frentzen je bil tretji, Mansell pa se je kmalu s prehitevanjem Bergerja in Barrichella prebil na četrto mesto. Barrichello je kmalu prehitel Britanca nazaj, ko pa je poskušal Mansell ponovno mimo Brazilca, pa je poškodoval nos dirkalnika in moral na nepredviden postanek v bokse. Ob prvih postanih v boksih je Hill izgubil vodstvo proti Schumacherju, v naglici pa Britanci niti niso uspeli doliti dovolj goriva do cilja. Tako je moral na še en postanek in ni nikoli ogrozil Schumacherjeve zmage. Häkkinen je zasedel tretje mesto, Irvine četrto, točke pa sta osvojila še Berger in Frentzen.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:22,762
|
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:22,892
| +0,130
|-
! 3
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 1:23,392
| +0,630
|-
! 4
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:23,431
| +0,669
|-
! 5
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:23,455
| +0,693
|-
! 6
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:23,677
| +0,915
|-
! 7
| 25
|  Johnny Herbert
| Ligier-Renault
| 1:24,040
| +1,278
|-
! 8
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:24,079
| +1,317
|-
! 9
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:24,122
| +1,360
|-
! 10
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:24,157
| +1,395
|-
! 11
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:24,432
| +1,670
|-
! 12
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 1:24,643
| +1,881
|-
! 13
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,738
| +1,976
|-
! 14
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,770
| +2,008
|-
! 15
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:25,110
| +2,348
|-
! 16
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:25,182
| +2,420
|-
! 17
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:25,294
| +2,532
|-
! 18
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 1:25,407
| +2,645
|-
! 19
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:25,427
| +2,665
|-
! 20
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:25,511
| +2,749
|-
! 21
| 12
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:25,557
| +2,795
|-
! 22
| 11
|  Éric Bernard
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:25,595
| +2,833
|-
! 23
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:26,272
| +4,002
|-
! 24
| 19
|  Hideki Noda
| Larrousse-Ford
| 1:27,168
| +4,406
|-
! 25
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:27,201
| +4,439
|-
! 26
| 32
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 1:27,976
| +5,214
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:29,488
| +6,726
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:30,234
| +7,472
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 69
| 1:40:26,689
| 1
| 10
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 69
| + 24,689 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 69
| + 1:09,648
| 9
| 4
|-
! 4
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 69
| + 1:18,446
| 10
| 3
|-
! 5
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 68
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 68
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 68
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 25
|  Johnny Herbert
| Ligier-Renault
| 68
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 9
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 68
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 68
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 68
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 12
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 68
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 13
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 68
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 14
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 67
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 67
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 16
| 12
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 67
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 17
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 66
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 18
| 11
|  Éric Bernard
| Lotus-Mugen-Honda
| 66
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 19
| 32
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 64
| +5 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 47
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 42
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 37
| Pedal za plin
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 37
| Alternator
| 23
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 15
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Hideki Noda
| Larrousse-Ford
| 10
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 8
| Motor
| 15
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1994
1994